

Населені пункти та їхні частини
 Ольшувка — гміна в Кольському повіті Великопольського воєводства
 Ольшувка — село в гміні Твардоґура Олесницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Ольшувка — село в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Ольшувка — село в гміні Мщонув Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Ольшувка — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ольшувка — село в гміні Пшикона Турецького повіту Великопольського воєводства
 Ольшувка — село в гміні Ольшувка Кольського повіту Великопольського воєводства
 Ольшувка — частина міста Паєнчно в Паєнчанському повіті Лодзинського воєводства
 Ольшувка — частина села Полюбіче-Дворське в гміні Вішніце Більського повіту Люблінського воєводства
 Ольшувка — частина села Бабін у гміні Белжице Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Ольшувка — частина села Буковіна-Татшанська в гміні Буковіна-Татшанська Татранського повіту Малопольського воєводства
 Ольшувка — частина села Боровянка в гміні Клобуцьк Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Ольшувка — частина села Певель-Велика в гміні Єлесня Живецького повіту Сілезького воєводства
 Ольшувка — частина села Подшкодзе в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Ольшувка — частина села Сомпи в гміні Млинари Ельблонзького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ольшувка — колонія в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ольшувка — осада в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства

Примітки